Triple bataille est le vingt-deuxième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

Le cours de la bataille 

Kenshin fait face à Hyōko Otowa mais, voyant Gein arriver sur le champ de bataille, fait comprendre à Yahiko de prendre le relais, et court s'occuper de Gein.

L'artiste de la mécanique 

Face à Gein et sa poupée mécanique, Kenshin se rend compte que ses coups ne pénètrent pas la peau, et retourne sa lame, attaquant du tranchant. En étirant suffisamment le revêtement, il arrache le bras droit de la poupée.

Triple bataille (Chapitre 1 - ) 

Kenshin met au défi Enishi, resté dans sa montgolfière de descendre, et ce dernier accepte dès que tous les autres adversaires de Kenshin auront été vaincus.

Kenshin reprend alors son affrontement avec Gein.

Triple bataille (Chapitre 1 - ) 

Face à son adversaire, Kenshin lance une attaque frontale tsuki, bien qu'il ait juré de ne plus jamais tuer. Il parvient ainsi à introduire un caillou dans les mécanismes de la poupée qui s'immobilise, et il la détruit avec le « dragon divin » de l'école Hitenmitsurugi.

Triple bataille (Chapitre 2 - ) 

Ayant perdu son arme, Gein alors renonce à se battre. Kenshin retourne vers le dojo retrouver Kaoru et Megumi, pour que cette dernière le soigne.

Sanosuké poursuit son face-à-face avec Banjin.

Triple bataille (Chapitre 2 - ) 

Face à son adversaire, Sanosuké est en difficulté, et prend plusieurs attaques qui le blessent, mais ne renonce pas au combat pour autant.

Triple bataille (Chapitre 2 - ) 

Utilisant son « futae no kiwami », emprunté à Anji, Sanosuké détruit la carapace de son adversaire, et l'assomme d'un coup de tête.

Triple bataille (Chapitre 3 - ) 

Otowa, contre Yahiko, utilise un sabre aimanté, attiré par Yahiko sur qui il a projeté de la limaille de fer. Yahiko déjoue cette technique en s'emparant du fourreau en métal de son adversaire, et s'apprête à lui donner le coup de grâce avec la « flèche du dragon » qu'il a apprise en regardant Kenshin. Mais Otowa utilise son arme suprême, le « rikudōku », assortiment de lames qui transpercent Yahiko.

Triple bataille (Chapitre 3 - ) 

Kenshin, voyant l'état de Yahiko, lui dit qu'il va prendre la relève, mais Yahiko refuse, car il ne peut pas devenir plus fort en étant tout le temps protégé. Devant cette détermination, Kenshin, à titre exceptionnel, autorise Yahiko à continuer le combat.

Utilisant l'arcane « hadome » de l'école Kamiya, Yahiko pare le sabre de son adversaire et attaque avec le « hawatari ». Alors que Otowa va à nouveau utiliser son rikudōku, Yahiko lui porte un coup de sabre décisif.

Le loup à la cigarette 

Vainqueur, Yahiko s'évanouit, et Megumi le soigne.

Il faut l'intervention de Hajimé pour que Kenshin se souvienne que le combat n'est pas terminé, et il n'a que le temps d'aller sauver Kaoru avant que Mumyōi Satsumé ne détruise le dojo.

Né dans une famille de mineurs, les membres de ce dernier ont été allongés depuis sa plus tendre enfance avec des anneaux métalliques, ce qui lui donne des bras et jambes bien plus longs que la normale.

Il est également le seul Yaminobu que Kenshin ait épargné lorsqu'il est allé sauver Tomoe.

Et le temps s'écoula... | La conscience du crime et du châtiment

Volume de Kenshin le vagabond